Соревнования среди двоек распашных без рулевого по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 1972 года прошли с 27 августа по 2 сентября на Олимпийском гребном канале, расположенном в Обершлайсхайме на юго-западе от Мюнхена. В соревновании приняли участие 38 спортсменов из 19 стран. Действующие олимпийские чемпионы из Германии Хайнц-Юрген Боте и Йорг Лукке после мюнхенских Игр завершили совместные выступления.

Во второй раз подряд в соревнованиях двоек распашных олимпийское золото завоевали гребцы из ГДР. Чемпионами стали 20-летние Зигфрид Брицке и Вольфганг Магер. Серебряная награда досталась швейцарским гребцам Хайнриху Фишеру и Альфреду Бахману. Бронзовые награды завоевали представители Нидерландов Рул Рёйненбюрг и Рюд Стоквис.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1972 года лучшее олимпийское время было следующим:

По итогам соревнований Зигфрид Брицке и Вольфганг Магер превзошли рекордный результат почти на 10 секунд.

Расписание

Результаты

Предварительный этап 
Победители каждого заезда проходили в полуфинал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в утешительные заезды, где были разыграны ещё восемь полуфинальных мест.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Отборочный этап 
Первые два экипажа из каждого заезда проходили в полуфинал соревнований. Остальные сборные выбывали из борьбы за медали.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Полуфиналы 
Первые три экипажа из каждого заезда проходили в финал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в финал B, где разыгрывали места с 7-го по 12-е.

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал B

Финал А 
Впервые с 1948 года в финале участвовали представители только европейских стран, при этом на Играх в Лондоне в решающем заезде участвовали только три экипажа. Основными фаворитами олимпийского турнира являлись гребцы из ГДР Зигфрид Брицке и Вольфганг Магер.

В финальном заезде лучше всего старт удался румынским гребцам, которые к отметке 250 метров лидировали, совсем немного опережая гребцов из ГДР. К середине дистанции лидеры остались на своих позициях, а начиная со второй половины заезда немецкие гребцы серьёзно увеличили темп, в результате чего на финише Брицке и Магер смогли превзойти лучшее олимпийское время, принадлежавшее спортсменам из СССР и установленное в 1960 году. Борьбу за серебряную медаль выиграли швейцарские гребцы, сумевшие на последнем отрезке переместиться с пятого места на второе. А в борьбе за бронзу экипаж из Нидерландов всего на 0,07 с. смог опередить гребцов из Чехословакии. Сборная Румынии, занимавшая за 250 метров до финиша третью позицию, в итоге откатилась на последнее место, уступив в итоге победителям почти 50 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте Международной федерации гребли (FISA)
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 469—470)